Barajas de Melo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Barajas de Melo (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Barajas de Melo (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar